Klaus Sammer – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale
 Markus Sammer – bobbista austriaco
 Matthias Sammer – ex allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco